Vardø (doorverwijspagina), plaats en gemeente in Noorwegen
Vårdö, archipel en gelijknamige gemeente van Åland (Finland)